

Presentación previa 
Kimmer Coppejans fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en segunda ronda ante Go Soeda.

Nikoloz Basilashvili derrotó en la final a Lukáš Lacko.

Cabezas de serie 

  Taro Daniel (Primera ronda)
  Dudi Sela (Semifinales, retiro)
  Daniel Gimeno-Traver (Primera ronda)
  Filip Krajinović (Primera ronda)

<ol start=5>
  Lukáš Lacko ''(Finalista)
  Yuki Bhambri ''(Segunda ronda, retiro)
 ''' Nikoloz Basilashvili (Campeón)
  Kimmer Coppejans ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Guangzhou 2016